Ляйтнер — фамилия. Известные носители:
 Ляйтнер, Людвиг (1940—2013) — западногерманский горнолыжник.
 Ляйтнер, Матиас (род. 1935) — австрийский горнолыжник.
 Ляйтнер, Мориц (род. 1992) — немецкий футболист, полузащитник «Лацио».
 Ляйтнер, Патрик (род. 1977) — немецкий саночник.
 Ляйтнер, Феликс (род. 1996) — австрийский биатлонист.
 Ляйтнер, Фердинанд (1912—1996) — немецкий дирижер.

См. также 
 Лейтнер